Il doppio del torneo di tennis Mandeville Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sébastien de Chaunac e Zack Fleishman che hanno battuto in finale Benedikt Dorsch e Matija Zgaga 63-7, 7-62, 6-3.

Teste di serie 

 Ignacio Hirigoyen /  Jason Marshall (quarti di finale)
 Paul Goldstein /  Anthony Ross (semifinali)

 Tripp Phillips /  Ryan Sachire (quarti di finale)
 Kevin Kim /  Dmitrij Tursunov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mandeville Challenger 2003